Mały Wiedeń (ang. Little Vienna) – slogan promocyjny używany w odniesieniu do wielu miast, w szczególności na obszarze byłej monarchii austro-węgierskiej. Głównym powodem jego popularności w danym mieście jest z reguły obecność licznych zabytków architektury z przełomu XIX i XX wieku wzniesionych w stylu historyzmu i secesji, które określa się jako „wzorowane na wiedeńskich”. Często używanie sloganu łączone jest z propagowaniem nostalgii za epoką habsburską w szerszym kontekście.

Do miast, które często nazywa się „małym Wiedniem” należą:
 Bielsko-Biała

 Cieszyn
 Czerniowce
 Lwów

 Osijek

 Šumperk
 Timișoara
 Varaždin
 Zagrzeb

Szczególnym przypadkiem „małego Wiednia” poza granicami dawnych Austro-Węgier jest bułgarskie miasto Ruse.

Określenie „mały Wiedeń” pojawia się również historycznie w odniesieniu do dzielnicy Hongkou w Szanghaju, gdzie w latach 40. XX wieku osiedliło się kilkanaście tysięcy europejskich, a w szczególności austriackich, uchodźców żydowskiego pochodzenia.

Zobacz też
 Wenecja Północy

Przypisy 

Slogany
Atrakcje turystyczne
Wiedeń